Площадь Октябрьской революции:
 Площадь Октябрьской Революции — центральная площадь города Алатырь, место основания города.
 Площадь Октябрьской Революции — название в период 1967—1991 годов одной из самых больших исторических площадей Одессы.
 Площадь Октябрьской Революции — название Майдана Незалежности в 1977—1991 годах.
 «Площадь Октябрьской Революции» — название станции станции метро «Майдан Незалежности» в 1977—1991 годах.
 Площадь Октябрьской Революции — название площади в городе Краснодар.

См. также 
 Улица Октябрьской Революции
 Площадь Октября
 Октябрьская площадь
 Площадь Революции